Tétaklak et Poirabaff est un conte de Littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier,  publié en 1990 dans la collection Marque-Page  aux éditions Nathan  avec les illustrations de Fernando Puig Rosado.

Les héros
Deux rois bêtes et méchants :
Tétaklak 
Poirabaff

Les personnages
Des enfants qui refusent la guerre
Des villageois
Des soldats déserteurs
Un conseiller

L'histoire
Ces deux rois, comme l'indique leur nom, méritent des baffes. C'est d'ailleurs la façon dont ils sont obligés de se faire la guerre lorsque leurs troupes refusent le combat et qu'il ne reste à leur disposition que les enfants du village qui refusent de se laisser enrôler. Chacun des souverains habite d'un côté et de l'autre d'un fleuve, leurs châteaux sont séparés par un pont comme ceux de Tarascon et Beaucaire. À date régulière, ils se rencontrent au milieu du pont pour se battre avec leurs armées sans raison aucune. Mais il arrive un jour où ils n'ont plus de troupe et comme ils ne savent rien faire d'autre que la guerre, ils déplorent cet état de fait. Un chambellan leur conseille alors de faire une petite guerre à deux en se donnant des claques au milieu du pont, à date régulière.

Mais ce sont des claques préparées soigneusement par un conseiller qui leur enseigne :  

Ainsi le pays qui était en lambeaux retrouve la prospérité. Et les rois voisins, qui étaient venus espionner leurs méthodes, ne tiennent pas le choc, ils meurent, et il n'y a plus de guerre du tout dans le pays.

Exploitation pédagogique
 le refus de la violence
 les inventions techniques (machine à vapeur, machine électrique)

Notes et références

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes
fiche Sudoc de l'ouvrage Tétaklak et Poirabaff

Tetaklak et Poirabaff
Antiguerre